Португи́зер или бла́уэр португизер () — технический (винный) сорт чёрного винограда, используемый для производства красных вин в Австрии, Венгрии, Германии, Словении, Чехии.

Происхождение 
Существует популярная версия, что сорт имеет португальское происхождение (откуда, мол, и происходит название). Якобы,  завёз виноград из Порту в своё имение в Бад-Фёслау, откуда и началось распространение сорта по соседним странам. Называют даже год, когда это произошло — 1772. Неизвестно, есть ли под этой легендой хоть какая-то реальная почва. Последние ампелографические исследования показали, что сорт является продуктом скрещивания Блау Цимметтраубе x Грюнер Сильванер и совершенно определённо происходит из Нижней Штирии.

В XIX веке сорт становится популярным в Австрии, и примерно в то же время его начинают культивировать в Германии. Во время немецкого бума красного вина в 1970-е .

География 
Сорт культивируют в Австрии, преимущественно в Нижней Австрии, возле городов Альберндорф-им-Пулькауталь, Рец, и в Терменрегионе. Сорт является третьим по популярности культивируемым в стране, сразу за Цвайгельтом и Блауфранкиш. Сорт теряет популярность, и с 1999 года площадь посадок сократилась наполовину, с 2358,18 га в 1999, до 1262,76 га в 2018 году.

В Чехии сорт стабильно входит в число наиболее популярных чёрных сортов винограда. В 2019 году он занимал шестое место по популярности.

В Германии сорт культивируют в Рейнгессене и Пфальце, где его используют для производства столовых красных вин и Weissherbst (rosé). В районе реки Ар его зачастую смешивают с Spätburgunder. Сорт постепенно теряет популярность. В 1995 году посадки сорта занимали 4440 га, что составляло примерно 4,2 % всей площади виноградников в стране, в 2007 году — 4551 га (4.5 % площади), а в 2018 — 2799 га (2,7 % площади).

В Румынии и Венгрии сорт известен под названием Kékoporto, но в настоящее время его все чаще называют международным именем, Portugieser. В Венгрии его культивируют в окрестностях городов Виллань, Эгер, Сексард. Зачастую его выдерживают в бочках, и часто смешивают с Kékfrankos. Сорт разрешён для использования при изготовлении вина Egri Bikavér (Эгерская бычья кровь).

В Хорватии и Сербии сорт культивируется в районе Фрушка-Гора, где из него делают молодое вино в стиле Божоле-нуво.

В Юго-Западном винодельческом регионе Франции сорт известен, как Portugais Bleu и культивируется преимущественно в департаменте Тарн. Несмотря на снижающуюся популярность сорта, он все ещё разрешен для изготовления гайякского вина Gaillac Rouge.

Потомки 
 Блаубургер был выведен в 1923 году Фрицем Цвайгельтом скрещиванием Португизер x Блауфранкиш.
 Дорнфельдер был выведен в 1955 году Августом Герольдом скрещиванием Хельфенштейнер (Пино Нуар Прекос x Троллингер) x Герольдребе (Португизер x Блауфранкиш).
 Неронет был выведен в 1965 году Вилемом Краусом скрещиванием (Сен-Лоран x Португизер) x Алиберне.

Существуют две цветовые мутации сорта — Grauer Portugieser (Серый Португизер) и Grüner Portugieser (Зелёный Португизер).

Основные характеристики 
Кусты сильнорослые.
Листья средние, округлые, трех- или пятилопастные, слаборассечённые, снизу без опушения. Черешковая выемка закрытая, с широким овальным просветом, или открытая, лировидная, с острым дном.
Цветок обоеполый.
Грозди средние, конические, рыхлые или плотные, с сильноразвитым верхними лопастями и с небольшим крылом.
Ягоды средние, округлые или слегка овальные, тёмно-синие. Кожица тонкая, непрочная, покрыта слабым серовато-синим восковым налетом со светлыми крапинками. Мякоть сочная, тающая.
Сорт раннего периода созревания. Период от начала распускания почек до съемной зрелости ягод составляет 129 дней при сумме активных температур 2650°С.
Вызревание побегов хорошее.
Урожайность — 85—110 ц/га (до 120 ц/га).
Сорт уязвим для зимних морозов. Мало повреждается весенними заморозками из-за позднего распускания почек. Слабо устойчив против оидиума и мильдью, восприимчив к серой гнили.

Применение 
Сорт используется для производства столовых вин, и может использоваться как столовый сорт винограда. К сожалению, в Евросоюзе, где сорт и культивируется по большей части, запрещено продавать технические сорта винограда, как столовые.

Относительно высокая урожайность, как правило,  кислотность винограда, и если эту проблему не исправить на этапе производства вина, то полученное вино будет пустотелым, скучным.

Вина из Португизера в основном производятся в относительно холодном климате. Поэтому вино довольно часто подвергается шаптализации (подсахариванию виноградного сусла) с целью повысить уровень алкоголя. В прошлом, некоторые производители вина шаптализировали виноматериал до такой степени, что высокий уровень сахара парализовал дрожжи во время процесса ферментации, из-за чего в вине оставалось значительное количество сахара.

Виноделы обычно производят из Португизера легкое, светлое красное вино, отличающееся свежестью, ароматом выпечки, и легкотелостью. Очень популярно rosé. Обычно, у вина нет потенциала к хранению, но с начала 2000 годов некоторыми виноделами стали производиться высококачественные вина из материала с ограничением по урожайности, с использованием выдержки в дубовых бочках. Полученные вина отличаются ароматикой, позволяющей им наравне конкурировать с бордосскими сортами.

Синонимы 
Autrichien, Badener, Blaue Feslauertraube, Feslauer, Kékoportó, Modrý Portugal, Portugizac Plavi, Modra Portugalka, Portugizer, Oporto, Portugais Bleu, Portugieser, Vöslauer, Portugizac Crni, Portugaljka.

Примечания 

Вина Австрии
Вина Венгрии
Вина Германии
Вина Словении
Вина Чехии